Herresbach (België), een dorp in de gemeente Amel in de Belgische provincie Luik.
Herresbach (Duitsland), een dorp in het district Mayen-Koblenz in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.